Herculis — международные легкоатлетические соревнования, которые ежегодно проводятся на стадионе Луи II в районе Фонвьей, Монако. Являются одним из этапов Бриллиантовой лиги. Впервые были проведены по инициативе Альберта II в 1987 году.

Рекорды

Мировые рекорды 
За годы проведения соревнований здесь было установлено четыре мировых рекорда.

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Результаты: 2014 года , 2013 года , 2012 года 

Лёгкая атлетика в Монако
Бриллиантовая лига IAAF
Международные спортивные соревнования в Монако